Matar peut désigner :

Patronyme 

 Ahmad Matar, poète irakien du XXe siècle ;
 Al-Hajjaj ibn Yusuf ibn Matar, mathématicien arabe ayant travaillé à Bagdad au VIIIe – IXe siècle ;
 Ghiyath Matar (né en 1986), activiste pacifiste de la révolution syrienne ;
 Ismaïl Matar (né en 1983), joueur de football émirati ;
 Joseph Matar (né en 1935), peintre et poète libanais ;
 Linda Matar (1925-2023), militante du mouvement libanais des droits des femmes ;
 Moataz Matar (1974-), journaliste égyptien ;
 Selim Matar (né en 1956), écrivain, romancier et sociologue d’origine suisse et irakienne

Personnage fictif 
 Kitiara Uth Matar est un personnage fictif de Lancedragon.

Toponymes 

 Bir Abou Matar ou Abou Matar, site archéologique du Néguev.
 Autre nom de l'étoile Eta Pegasi.

Voir aussi